Richard Saringer (Željezno, 14. studenoga 1967.) je austrijski glumac.

Život 
Umjetnik je odrastao u očevom gradu Beču, majka mu je Jugoslavenka s austrijskim državljanstvom prema vlastitoj izjavi u intervjuu, rođen je u glavom gradu najistočnije austrijske savezne države sa stanovništvom autohtonih Austrijanaca hrvatskog porijekla: Gradišćanski Hrvati. Prije završetka diplomskog studija glume na Konzervatoriju u Beču, šegrtovao je za knjižara u društvu emigranta Kurta Mohla, koji se vratio 1946. nakon savezničkog oslobođenja Austrije. Bio je zaposlen na raznim pozornicama kao što su Volkstheater u Beću, Schauspielhaus u Gradcu, Ansambl kazalište u Beču, Gradsko kazalište u Ulmu, Državno kazalište u Darmstadtu i Gradsko kazalište u Dortmundu.

Nekoliko godina iskusni umjetnik predavao studij dramski uloga na Sveučilištu Folkwang u Essenu, mogao se vidjeti i čuti u nekim književnim čitanjima, igrao za njemačko-ruski kulturni klub u dvorcu u Hagenu te u uličnom kazalištu Kulturvereinigung u Salzburgu. U Dortmundu bio je suosnivač kazališne grupe austroPott s mjestom izvedbe u U Centru za umjetnost i kreativnost. Kao jedini osnivač laboratorija zvanog Werkstatt @bezdoma© u Beču, razvira i realizira predstave i njihove produkcije na konceptu definiranom kao umjesto interpretacije. Završio je i naukovanje u službi socijalne skrbi Arbeiter-Samariter-Bunda.

Izvori 

Kazališni glumci
Austrijski glumci
Životopisi, Austrija